Henighan ist der Nachname folgender Personen:
 Craig Henighan, kanadisch-US-amerikanischer Toningenieur
 Stephen Henighan (* 1960), kanadischer Journalist, Schriftsteller und Übersetzer